

Краснопольське сільське поселення — сільське поселення, Нехаєвський район, Волгоградська область
 Краснопольське сільське поселення — сільське поселення, Торбеєвський район, Мордовія